Того року турнір проводився вперше.

Алісон Ріск виграла титул, у фіналі перемігши Белінду Бенчич з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Yu Yuanyi
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=
| RD1-team4= Тянь Жань
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=Alt
| RD1-team5=

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Tianjin Open, одиночний розряд
2014